LGALS3BP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 585 амінокислот, а молекулярна маса — 65 331.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки